Червоная Степь — название населённых пунктов на Украине:

Винницкая область 
 Червоная Степь — село в Калиновском районе.
 Червоная Степь — село в Хмельницком районе.

Харьковская область 
 Червоная Степь — до 2016 года название села Степок в Балаклейском районе.
 Червоная Степь — село в Сахновщинском районе.